Aspegren är ett efternamn. Namnet stavas på något olika sätt. Den 31 december 2020 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Aspegren 438
 Aspegrén 8

Personer med efternamnet Aspegren eller med varianter av detta namn

 August Aspegren (1846–1912) , finländsk skådespelare och teaterchef
 Aurora Aspegren (1844–1911) , finländsk skådespelare och pedagog
 Gabriel  Aspegren (1708–1784) , finländsk kyrkoherde, rektor och trädgårdsodlare
 Georg Kasten Aspegren (1791–1828), svensk naturforskare. 
 Jesper Aspegren (född 1950), svensk journalist, författare
 Kaj Aspegrén (1912–2001), svensk skådespelare och kortfilmsregissör 
 Lennart Aspegren (född 1931), svensk jurist och FN-domare
 Magnus Aspegren (född 1964), svensk teaterchef
 Robin Aspegren (född 1989), svensk speedwayförare 
 Staffan Aspegren (född 1957), svensk teater-, musikal- och operaregissör
 Stina Forss-Aspegren (1914–1989), finländsk-svensk arkitekt 
 Ulric Müllern-Aspegren (1871–1940), svensk läkare

Noter 

Svenska efternamn